Allison puede referirse a:

 Allison Janney , actriz estadounidense de El Ala Oeste. 
 Allison Mack , actriz alemana de Smallville.
 Allison Smith , actriz estadounidense.
 Allison Scagliotti-Smith , actriz estadounidense.
 Allison Lozz, actriz y cantante mexicana.
 Allison DuBois, autora y controvertida médium.
 Allison Cameron, personaje ficticio de House.
 Allison Harvard.
 Allison Moorer.
 Allison Robertson.
 Allison Williams, actriz, comediante y música estadounidense.
 Allison (banda), banda mexicana de rock.
 Allison (álbum), álbum.
 Allison Engine Company, fabricante de motores de aviación estadounidense.
 Allison Transmission, fabricante estadounidense de transmisiones automáticas y sistemas de propulsión híbrida eléctrica para vehículos comerciales.

Localidades de Estados Unidos:
 Allison (Iowa).
 Allison (Colorado).
 Allison Township (Illinois).
 Allison Township (Kansas).
 Allison (Texas)

Localidades de Canadá:
 Allison (Nuevo Brunswick)

Geografía:
 Monte Allison, en California, Estados Unidos.
 Paso de Allison, puerto de montaña en Canadá.
 Puerto de Allison, en la Columbia Británica, Canadá.
 Islas Allison, Antártida.
 Península de Allison, en la Tierra de Ellsworth